Dimond ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Dimond (1881–1953), US-amerikanischer Politiker
 Francis M. Dimond (1796–1859), US-amerikanischer Politiker
 Paul Stephen Dimond (* 1944), britischer Diplomat
 William Dimond (1781–1837), englischer Dramatiker

Dimon steht für die Orte:

 Dimond (New Hampshire)
 Dimond Gorge, Canyon am Fitzroy River, Western Australia

Siehe auch:

 Diamond